Firmy należące do The Walt Disney Company:
 Marvel Entertainment, Inc. – założony w 1933 roku największy producent komiksów na świecie (m.in. Spider-Mana)
 Marvel Comics – największy wydawca komiksów
 Marvel Studios – wytwórnia produkująca filmy na podstawie komiksów Marvela
 Marvel Television – wytwórnia produkująca seriale na podstawie komiksów Marvela
 Marvel Animation – wytwórnia zajmująca się produkcjami animowanymi na podstawie komiksów Marvela

Związane z Filmowym Uniwersum Marvela:
 Filmowe Uniwersum Marvela – franczyza obejmująca filmy, seriale i filmy krótkometrażowe o superbohaterach produkcji Marvel Studios
 Lista filmów Filmowego Uniwersum Marvela – lista filmów franczyzy
 Lista seriali telewizyjnych Filmowego Uniwersum Marvela (Marvel Studios) – lista seriali franczyzy produkcji Marvel Studios
 Lista seriali telewizyjnych Filmowego Uniwersum Marvela (Marvel Television) – lista seriali franczyzy produkcji Marvel Television
 Lista postaci przedstawionych w Sadze Nieskończoności Filmowego Uniwersum Marvela – postacie przedstawione w Sadze Nieskończoności franczyzy 
 Lista obsady w filmach Filmowego Uniwersum Marvela – obsada występująca w filmach franczyzy
 Lista obsady w serialach Filmowego Uniwersum Marvela (Marvel Studios) – obsada występująca w serialach franczyzy produkcji Marvel Studios
 Lista obsady w serialach Filmowego Uniwersum Marvela (Marvel Television) – obsada występująca w serialach franczyzy produkcji Marvel Television
 Lista komiksów powiązanych z Filmowym Uniwersum Marvela – komiksy uzupełniające fabułę franczyzy
 Marvel One-Shots – filmy krótkometrażowe związane z franczyzą

Listy produkcji związanych z Marvel Comics:
 Lista filmów na podstawie publikacji Marvel Comics – lista filmów aktorskich i animowanych na podstawie komiksów Marvela
 Lista seriali i programów telewizyjnych na podstawie publikacji Marvel Comics – lista seriali aktorskich i animowanych na podstawie komiksów Marvela

Pozostałe:
 USS Marvel (AM-262) – trałowiec USA służący w United States Navy od 1944 roku w czasie II wojny światowej, przekazany ZSRR
 Marvel (zespół muzyczny) – polski zespół muzyczny tworzący muzykę disco-polo
 Marvel (żywność) – mleko w proszku produkowane przez brytyjską firmę Premier Foods